Бад-Херинг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн.  . Официальный код  —  70503.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херман Ритцер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 4 места.
 Зелёные занимают 2 места.
 freie: 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля